III liga polska w piłce nożnej (1980/1981) – 29. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Liczba grup została zmniejszona z 8 do 4, a liczba drużyn ze 114 do 59.

Nowe zespoły 
(S) 7 spadkowiczów z II ligi z poprzedniego sezonu (Odra Wrocław zrezygnowała z gry w III lidze, a jej sekcję piłki nożnej przejął Pafawag Wrocław)

(B) 4 drużyny, które uzyskały awans z lig okręgowych

Grupa I 
Tabela końcowa:

Grupa II 

Tabela końcowa:

 Gwardia Białystok wycofała się z rozgrywek (4 ostatnie mecze zweryfikowano jako walkowery)

Grupa III 
Tabela końcowa:

Grupa IV 
Tabela końcowa:

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1980 w piłce nożnej
1981 w piłce nożnej
1980 w polskim sporcie
1981 w polskim sporcie